A 2016-os Superbike világbajnokság volt a sorozat huszonkilencedik kiírása. A szezon során tizenhárom helyszínen összesen huszonhat versenyt rendeztek.

A világbajnok Jonathan Rea lett, aki 2015 után megvédte a bajnoki címét.

Csapatok és versenyzők

Eredmények

Bajnokság állása

Versenyzők

Gyártók

Jegyzetek

Források

Superbike
2016